Magneux, commune française de la Marne
 Magneux, commune française de la Haute-Marne

Voir aussi
Magneux-Haute-Rive, commune française de la Loire